ФК Цеље је међу најстаријим словеначким фудбалским клубовима. Основан 1919. је у Цељу, Словенија.
  
Тренутно се такмичи у Првој лиги Словеније, а они су са Марибором и Горицом једини клубови који никад нису испали из Прве лиге Словеније од оснивања те лиге 1991.

Успеси 
 Прва лига Словеније
 Освајач (1) : 2019/20.
 Куп Словеније
 Освајач (1) : 2004/05.
 Финалиста (8) : 1992/93, 1994/95, 2002/03, 2005/06, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16.

Лигашки и куп резултати

Цеље у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Ц
Цеље